В 1432 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Основан университет во французском городе Кане.

Родились 
 возможно — Алоизий Када-Мосто — этнограф, путешественник. (род. 1488)

Примечания